Seks ili spol označava skup anatomskih fizioloških i psiholoških obilježja po kojima se unutar istih vrsta razlikuju ženke od mužjaka, ili organska funkcija u reproduktivnom sustavu vrste, te spolni odnos, koitus.  

U svakodnevnom govoru, uobičajen je naziv za spolni odnos, dok se u biološkom smislu obično koristi riječ spol, a kao organska funkcija spolnost.

Seks je u nekim zajednicama obično tabu tema, bilo u obitelji ili školi, dok se u osnovnoj školi u osmom razredu na satovima biologije proučava začeće, tj. oplodnja jajašca spermijem.

Izvori

Vidi 
 Snošaj
 Spol i rod

Biologija
Seksualnost